Муиньос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баха-Лимия.  Занимает площадь 109 км². Население 1824 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Muiños

Муниципалитеты Оренсе